Emulacja (ang. emulation) – programowe symulowanie działania określonego oprogramowania lub platformy sprzętowej przez inny system lub na sprzęcie innego typu. Proces ten dokonywany jest za pomocą specjalnego programu nazywanego emulatorem.

Zobacz też 
 Lista emulatorów

Przypisy